Gogarty ist der Familienname folgender Personen

 Henry Aloysius Gogarty (1884–1931), irischer Ordensgeistlicher, Apostolischer Vikar von Kilimandscharo
 Oliver St. John Gogarty (1878–1957), irischer Schriftsteller
 Paul Gogarty (* 1968), irischer Politiker